Terry Williams : batteur du groupe Dire Straits
Terry Williams : condamné à mort aux États-Unis